Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2008 проводился с 17 по 19 октября 2008 года в городе Несби на арене MCI (Maniototo Curling International). Турнир проводился во 2-й раз.

В чемпионате принимали участие 15 команд.

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда Брайди Дональд / Скотт Бекер, победившая в финале команду Бриджет Бекер / Шон Бекер. Бронзовые медали завоевали команда Cass Becker / Уоррен Добсон.

Формат турнира 
Сначала команды, разбитые на 3 группы по 5 команд (A, B, C), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг (подробностей группового этапа в источнике нет, указаны только победители групп). Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят победители групп (сразу в полуфиналы) и команды, занявшие в группах 2-е места (в четвертьфиналы); победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие — в матче за 3-е место.

Составы команд

Групповой этап 
Группа A
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width=20|4
!width=20|5
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|- bgcolor=#cfc
|1||align=left|Б. Бекер / Ш. Бекер ||  * ||10:4||12:2||  W ||  W || 4 || 0 || 25,1 ||1
|- bgcolor=#ffc
|2||align=left|C. Becker / Добсон  ||4:10||  * ||10:4||  W ||  W || 3 || 1 || 56,7 ||2
|-
|3||align=left|Geary / Keeler      ||2:12||4:10||  * ||  L ||  L || 0 || 4 || 29,9 ||5
|-
|4||align=left|Diack / Ede         ||  L ||  L ||  W ||  * ||11:5|| 2 || 2 || 109,9 ||3
|-
|5||align=left|Lane / Smith        ||  L ||  L ||  W ||5:11||  * || 1 || 3 || 59,5 ||4
|}Группа B' команды, выходящие напрямую в полуфиналы плей-офф
 команды, выходящие в четвертьфиналы плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход со 2-го места в четвертьфиналы плей-оффВ некоторых матчах в источнике окончательный счёт не указан, обозначено только «W» (победа) или «L» (поражение). Тай-брейки 
Сначала встречаются команды Rissel / R. Jones и Taylor / П. Бекер, победитель встречается с командой DePape / Де Папе''.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2008
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2008

Спорт в Новой Зеландии в 2008 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Октябрь 2008 года